Irodalom
 Az üldözött (A Most Wanted Man), John le Carré kémregénye (2008) 

Filmek
 Az üldözött (Das wandernde Bild), 1920-ban bemutatott német némafilm, rendezte Fritz Lang, főszereplő Mia May
 Az üldözött (They Made Me a Criminal), 1939-ben bemutatott amerikai film noir, rendezte Busby Berkeley, főszereplő John Garfield
 Az üldözött (Pursued), 1947-ben bemutatott amerikai kalandfilm, rendezte Raoul Walsh, főszereplők Teresa Wright, Robert Mitchum
 Az üldözött (The Hunted), 1998-as akciófilm, rendezte Max Kleven, főszereplő Christopher Mayer 
 Az üldözött (A Most Wanted Man), 2014-es angol–amerikai–német kémfilm, John Le Carré regényéből, rendezte Anton Corbijn, főszereplő Philip Seymour Hoffman

Hasonló
 Az üldözött királypárti (The Proscribed Royalist, 1651), John Everett Millais 1853-as festménye

Lásd még
 Üldözöttek
 Az üldöző
 Az üldözők (egyértelműsítő lap)

Jegyzetek